Варе́нн-сюр-Фузо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 50 км на північ від Шатору.

Історія 

1 січня 2016 року Варенн-сюр-Фузон, Парпесе i Сент-Сесіль було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Фузон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 326 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 693,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варенн-сюр-Фузон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Варенн-сюр-Фузон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр